«Убить за лайк» (; дословно — «Девушки трагедии») — американский комедийный фильм ужасов режиссёра Тайлера Макинтайра. Премьера фильма состоялась на South by Southwest 12 марта 2017 года. В США фильм вышел 20 октября 2017 года. В России фильм вышел 2 ноября 2017 года.

Сюжет 
Две подружки-старшеклассницы совершают убийства, чтобы привлечь интерес к своему блогу преступлений.

В ролях

Награды 
Фильм участвовал в фестивалях и получил 5 наград.

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов 2017 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2017 года
Фильмы ужасов США
Кинокомедии США
Фильмы-слэшеры
Комедийные фильмы ужасов